Феномен — незвичайне явище, рідкісний факт, який важко збагнути.

Кіно 
 Феномен — італійський художній фільм 1985 року режисера Даріо Ардженто.
 Феномен — американський художній фільм 1996 року режисера Джона Тертелтауба.